Хорн има више значења:

 Хорн (Хунсрик), општина у немачкој савезној држави Рајна-Палатинат
 Хорн (Аустрија), град у Аустрији
 Хорн (Холандија), град и општина у холандској провинцији Северна Холандија

Види још 
 Хорна